Парламентские выборы в Финляндии (1987) (, ) — выборы в 200-местную Эдускунту Финляндии, прошедшие 15-16 марта 1987 года. После выборов было сформировано правительство Харри Холкери в которые вошла коалиция партий СДПФ, Шведской народной партии и Сельской партии Финляндии. В Эдускунту впервые прошел Зелёный союз.

Результаты выборов

Примечания 

1987
16
Финляндия
1987 год в Финляндии